Шарка може да се отнася за:
 Модел, образец, рисунка
 Цвят, боя, багра
 болестта едра шарка (вариола)
 болестта варицела (лещянка), нарича се често и „едра шарка“, макар да не е вариола.
 болестта дребна шарка (морбили, брусница)
 болестта рубеола
 болестта скарлатина
 болестта шарка по маймуните
 болестта шаркодифтерит – шарка по птиците
 болестта шарка по шарана